Příjmení Zborovský nosí více významných osobností:

 Jan Zborovský (1915–???) – český varhaník a hudební skladatel
 Miroslav Zborovský (* 1980) – český politik a ekonom
 Zina Zborovská (* 1949) – česká socioložka